Пушман может означать:

 Пушман, Овсеп (1877—1966) — американский художник.
 Пушман — посёлок в Узбекистане.

См. также
 Бушман